Biografies:
 Glen Jacobs conegut com a Kane (1967), lluitador professional
 Richard Kane (1662 - 1736), tinent de governador i governador anglès de Menorca
 Toponímia:
 Camí d'en Kane, camí de cavalls que travessava Menorca de Ciutadella a Maó i que avui, des d'Es Mercadal a Maó
 Kane o Qani, empori a Aràbia del sud, modern Bir Ali
 Kane (Illinois)
 Kane (Pennsilvània)
 Cultura:
 Ciutadà Kane (Citizen Kane) pel·lícula d'Orson Welles
 Kane (publicació), revista sobre el fetitxisme de les surres o spanking